Lánský je přídavné jméno odvozené z podstatného jména lán, které se přeneslo na následující jména a názvy:
příjmení
 Egon Lánský – bývalý český politik
 V. Lánský – pseudonym Bohumila Jandy Cidlinského

víceslovné názvy
 Lánský potok (přítok Labe) – vodní tok na území Pardubic
 Lánský rybník (Slavošovice) – rybník u Slavošovic v katastru Vlkovice, okres České Budějovice
 Lánský rybník (Svitavy) – rybník u Svitav poblíž místní části Lány
 Lánský zámek – barokní zámek na jižním okraji obce Lány v okrese Kladno